Bracewell ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Bracewell-Milnes (1931–2012), britischer Ökonom
 Charles Bracewell-Smith (* 1955), britischer Unternehmer
 Julia Bracewell (* 1964), britische Fechterin
 Lorna Bracewell (* 1984), US-amerikanische Singer-Songwriterin und Gitarristin
 Michael Bracewell (Cricketspieler) (* 1991), neuseeländischer Cricketspieler
 Paul Bracewell (* 1962), englischer Fußballspieler und -trainer
 Ronald N. Bracewell (1921–2007), australischer Radioastronom